Комент́ар (від  — записки, тлумачення) —
 Тлумачення певного тексту або книги.
 Додаток у кінці книги, примітки по тексту в підрядкових виносках з поясненням окремих місць, термінів та виразів.
 Роз'яснювальний або критичний коментар з приводу яких-небудь подій, явищ (використовується переважно у ЗМІ).
 Запис користувача вебсайту, що висловлює його ставлення до інформації, розміщеної на певній сторінці. Розміщується, як правило, за допомогою вебзнарядь знизу коментованої інформації.

В загальному сенсі коментар — усна або письмова ремарка, переважно пов'язана з додатковою інформацією, зауваженням або твердженням. Коментар може позначатися абревіатурами: латинською N.B. (nota bene — поміть добре, зверни увагу) або англійською obs.: від observation — в значенні анотація або від obsolete — застарілий. Термін коментар може мати різні значення в залежності від конкретних галузей застосування.

Етимологія 
Коментар — від  — записна книжка; записки; протокол; тлумачення пов'язане з commentāri — ретельно продумувати, вивчати; викладати, писати; тлумачити, яке є інтенсивним дієсловом до comminīscī — пригадувати; видумувати; винаходити, утвореного за допомогою префікса com- — з- від дієслова memenī — пам'ятати, думати; згадувати, яке є перфектом з подвоєнням кореня men- представленого також у mēns — розум; думка, з праслов'янських mьněti — думати, pamętь — пам'ять (мнити)

Комп'ютерні інформаційні технології 
Наприклад, коментар при редагуванні тексту в Вікіпедії додається таким чином: <!-- Власне тут іде коментар, який видно лише при редагуванні тексту ;) -->

Див. також 
 Авторський коментар
 Disqus

Примітки

Посилання 
 Коментар  // 
 
Редагування
Програмування
Методологія науки